Dichomeris  — род выемчатокрылых молей подсемейства Dichomeridinae из семейства Gelechiidae.

Распространение 
Встречаются повсеместно.

Описание 
Среднего размера молевидные бабочки. Размах передних крыльев около 1 см. От близких родов отличаются строением гениталий: у самцов кукуллусы сросшиеся с краем тегумена, у самок уплощённый и широкий антрум. В покое сидят с высоко поднятой головой и прижатыми вдоль спины усиками, крылья сложены плоско. На голове находится плотный слой прилегающих чешуек, иногда в видже хохолка над глазами. Передние крылья ланцетовидные с округлой вершиной.

Классификация 
Около 500 видов (крупнейший род семейства выемчатокрылых молей). В 1986 году был принят в широком таксономическом статусе, когда с ним синонимизированы около 50 других родовых таксонов (Hodges, 1986). Валидный статус рода подтверждён в ходе ревизии, проведённой в 2009 году российским лепидоптерологом Маргаритой Геннадьевной Пономаренко (Биолого-почвенный институт ДВО РАН, Владивосток, Россия).

Синонимы 

 Acribologa Meyrick, 1923
 Ageliarchis Meyrick, 1923
 Anorthosia Clemens, 1860
 Aphnogenes Meyrick, 1921
 Arotria Meyrick, 1904
 Atasthalistis Meyrick, 1886
 Begoe Chambers, 1872
 Brochometis Meyrick, 1923
 Carbatina Meyrick, 1913
 Catelaphris Meyrick, 1925
 Catoptristis Meyrick, 1925
 Cerycangela Meyrick, 1925
 Chthonogenes Meyrick, 1938
 Cotyloscia Meyrick, 1923
 Croesopola Meyrick, 1904
 Cymatoplicella T. B. Fletcher, 1940
 Cymotricha Meyrick, 1923
 Daemonarcha Meyrick, 1918
 Deimnestra Meyrick, 1918
 Deltolophos Janse, 1960
 Desmophylax Meyrick, 1935
 Epicharta Meyrick, 1926
 Epicorthylis Zeller, 1873
 Eporgastis Meyrick, 1921
 Ereboscaeas Meyrick, 1937
 Eurysara Turner, 1919
 Euryzancla Turner, 1919
 Gaesa Walker, 1864
 Holaxyra Meyrick, 1913
 Hylograptis Meyrick, 1910
 Hypelictis Meyrick, 1905
 Ilingiotis Meyrick, 1914
 Iochares Meyrick, 1921
 Leuropalpa Janse, 1960
 Machlotricha Meyrick, 1912
 Macrozancla Turner, 1919
 Malacotricha Zeller, 1873
 Musurga Meyrick, 1923
 Myrophila Meyrick, 1923
 Mythographa Meyrick, 1923
 Neochrista Meyrick, 1923
 Neopachnistis Janse, 1954
 Orsodytis Meyrick, 1926
 Oxybelia Hübner, 1825
 Oxysactis Meyrick, 1923
 Pachysaris Meyrick, 1914
 Pappophorus Walsingham, 1897
 Parabrachmia Janse, 1960
 Paranoea Walsingham, 1911
 Paristhmia Meyrick, 1909
 Picroptera Janse, 1960
 Plocamosaris Meyrick, 1912
 Prasodryas Meyrick, 1926
 Prophoraula Meyrick, 1922
 Rhadinophylla Turner, 1919
 Rhinosia Treitschke, 1833
 Rhynchotona Meyrick, 1923
 Sathrogenes Meyrick, 1923
 Schematistis Meyrick, 1911
 Semiomeris Meyrick, 1923
 Sirogenes Meyrick, 1923
 Taphrosaris Meyrick, 1922
 Thelyasceta Meyrick, 1923
 Thyrsomnestis Meyrick, 1929
 Tocmia Walker, 1864
 Trichotaphe Clemens, 1860
 Uliaria Dumont, 1921
 Vazugada Walker, 1864
 Xenorrhythma Meyrick, 1926
 Zalithia Meyrick, 1894
 Zomeutis Meyrick, 1913
 Eupolis Meyrick, 1923
 = (преоккуп. Pickard-Cambridge, 1900)
 Eupolella T. B. Fletcher, 1940

Список видов 
 Группа видов ligulella
 Dichomeris ligulella Hübner, 1818
 Dichomeris gausapa Hodges, 1986
 Группа видов acuminata
 Dichomeris acuminatus (Staudinger, 1876)
 Dichomeris nenia Hodges, 1986
 Группа видов condaliavorella
 Dichomeris condaliavorella (Busck, 1900)
 Группа видов citrifoliella
 Dichomeris blanchardorum Hodges, 1986
 Dichomeris citrifoliella (Chambers, 1880)
 Dichomeris carycina (Meyrick, 1914)
 Dichomeris caryophragma (Meyrick, 1923)
 Dichomeris diacnista (Meyrick, 1923)
 Группа видов marginella
 Dichomeris marginella (Fabricius, 1781)
 Dichomeris juniperella (Linnaeus, 1761)
 Группа видов solatrix
 Dichomeris solatrix Hodges, 1986
 Группа видов hypochloa
 Dichomeris hypochloa Walsingham, 1911
 Dichomeris sacricola (Meyrick, 1922)
 Dichomeris thanatopsis (Lower, 1901)
 Группа видов punctipennella
 Dichomeris punctipennella (Clemens, 1860)
 Группа видов punctidiscella
 Dichomeris punctidiscellus (Clemens, 1863)
 Dichomeris diva Hodges, 1986
 Dichomeris sylphe Hodges, 1986
 Dichomeris empusa Hodges, 1986
 Dichomeris indigna (Walsingham, 1892)
 Dichomeris lypetica Walsingham, 1911
 Группа видов hirculella
 Dichomeris hirculella Busck, 1909
 Dichomeris caia Hodges, 1986
 Dichomeris ardelia Hodges, 1986
 Dichomeris tactica Meyrick, 1918
 Группа видов siren
 Dichomeris siren Hodges, 1986
 Dichomeris latescens (Walsingham, 1911)
 Dichomeris ceratomoxantha (Meyrick, 1929)
 Группа видов flavocostella
 Dichomeris flavocostella (Clemens, 1860)
 Dichomeris fistuca Hodges, 1986
 Группа видов inversella
 Dichomeris inversella (Zeller, 1873)
 Dichomeris kimballi Hodges, 1986
 Группа видов ventrella
 Dichomeris ventrellus (Fitch, 1854)
 Dichomeris georgiella (Walker, 1866)
 Dichomeris vacciniella Busck, 1915
 Dichomeris bipunctellus (Walsingham, 1882)
 Dichomeris atomogypsa (Meyrick, 1932)
 Dichomeris sparsellus (Christoph, 1882)
 Dichomeris tostella Stringer, 1930
 Группа видов setosella
 Dichomeris setosella (Clemens, 1860)
 Dichomeris vindex Hodges, 1986
 Dichomeris mulsa Hodges, 1986
 Dichomeris mica Hodges, 1986
 Dichomeris aglaia Hodges, 1986
 Dichomeris delotella Busck, 1909
 Dichomeris gleba Hodges, 1986
 Dichomeris alphito Hodges, 1986
 Dichomeris laetitia Hodges, 1986
 Dichomeris stipendiaria (Braun, 1925)
 Dichomeris bilobella (Zeller, 1873)
 Dichomeris aleatrix Hodges, 1986
 Dichomeris copa Hodges, 1986
 Dichomeris scrutaria Hodges, 1986
 Dichomeris furia Hodges, 1986
 Dichomeris purpureofusca (Walsingham, 1882)
 Dichomeris nonstrigella (Chambers, 1878)
 Dichomeris ochripalpella (Zeller, 1873)
 Dichomeris achne Hodges, 1986
 Dichomeris inserrata (Walsingham, 1882)
 Dichomeris pelta Hodges, 1986
 Dichomeris bolize Hodges, 1986
 Dichomeris legnotoa Hodges, 1986
 Dichomeris illusio Hodges, 1986
 Dichomeris mimesis Hodges, 1986
 Dichomeris serrativittella (Zeller, 1873)
 Dichomeris xanthoa Hodges, 1986
 Dichomeris isa Hodges, 1986
 Dichomeris simulata Hodges, 1986
 Dichomeris imitata Hodges, 1986
 Dichomeris barnesiella (Busck, 1907)
 Dichomeris simpliciella (Busck, 1904)
 Dichomeris baxa Hodges, 1986
 Dichomeris gnoma Hodges, 1986
 Dichomeris washingtoniella (Busck, 1906)
 Dichomeris levisella (Fyles, 1904)
 Dichomeris leuconotella (Busck, 1904)
 Dichomeris mercatrix Hodges, 1986
 Dichomeris euprepes Hodges, 1986
 Dichomeris juncidella (Clemens, 1860)
 Группа видов glenni
 Dichomeris glenni Clarke, 1947
 Dichomeris acritopa Meyrick, 1935
 Dichomeris acrochlora (Meyrick, 1905)
 Группа видов costarufoella
 Dichomeris costarufoella (Chambers, 1874)
 Dichomeris agonia Hodges, 1986
 Dichomeris offula Hodges, 1986
 Dichomeris crepida Hodges, 1986
 Dichomeris melanophylla (Turner, 1919)
 Dichomeris chlorophracta Meyrick, 1921
 Группа видов heriguronis
 Dichomeris heriguronis (Matsumura, 1931)
 Группа видов sybilla species group
 Dichomeris sybilla Hodges, 1986
 Без указания видовой группы

 Dichomeris abscessella (Walker, 1863)
 Dichomeris achlyodes (Meyrick, 1904)
 Dichomeris acmodeta (Meyrick, 1931)
 Dichomeris acratopa (Meyrick, 1926)
 Dichomeris acrochlora (Meyrick, 1905)
 Dichomeris acrogypsa Turner, 1919
 Dichomeris acrolychna Meyrick, 1922
 Dichomeris aculata Park, 2001
 Dichomeris adactella (Walker, 1864)
 Dichomeris adelocentra Meyrick, 1920
 Dichomeris aenigmatica (Clarke, 1962)
 Dichomeris aequata Meyrick, 1914
 Dichomeris aestuosa (Meyrick, 1913)
 Dichomeris agathopa Meyrick, 1921
 Dichomeris agorastis (Meyrick, 1931)
 Dichomeris albiscripta (Meyrick, 1914)
 Dichomeris albula Park & Hodges, 1995
 Dichomeris allantopa Meyrick, 1934
 Dichomeris alogista Meyrick, 1935
 Dichomeris amauropis (Meyrick, 1923)
 Dichomeris amblopis (Janse, 1954)
 Dichomeris amblychroa (Janse, 1954)
 Dichomeris amblystola (Janse, 1954)
 Dichomeris amorpha (Meyrick, 1937)
 Dichomeris amphichlora (Meyrick, 1923)
 Dichomeris amphicoma Meyrick, 1912
 Dichomeris amphicosma (Meyrick, 1930)
 Dichomeris ampliata Meyrick, 1913
 Dichomeris ampycota (Meyrick, 1913)
 Dichomeris analoxa (Meyrick, 1911)
 Dichomeris angulata Park & Hodges, 1995
 Dichomeris anisacuminata Li & Zheng, 1996
 Dichomeris anisospila Meyrick, 1934
 Dichomeris anomala (Janse, 1960)
 Dichomeris anticrates (Meyrick, 1931)
 Dichomeris antiloxa (Meyrick, 1931)
 Dichomeris antisticha Meyrick, 1926
 Dichomeris antisticta (Meyrick, 1929)
 Dichomeris antizella Viette, 1986
 Dichomeris antizyga Meyrick, 1913
 Dichomeris aomoriensis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris aphanopa Meyrick, 1921
 Dichomeris apicispina Li & Zheng, 1996
 Dichomeris aplectodes (Janse, 1960)
 Dichomeris apludellus (Lederer, 1869)
 Dichomeris aprica (Meyrick, 1913)
 Dichomeris ardesiella Walsingham, 1911
 Dichomeris argentaria Meyrick, 1913
 Dichomeris argentenigera Li, Zhen & Kendrick, 2010
 Dichomeris argentinellus (Berg, 1885)
 Dichomeris argigastra Walsingham, 1911
 Dichomeris arotrosema Walsingham, 1911
 Dichomeris arquata Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris asaphocosma (Meyrick, 1934)
 Dichomeris asodes Meyrick, 1939
 Dichomeris asteropis Meyrick, 1921
 Dichomeris atactodes (Janse, 1954)
 Dichomeris atricornis (Meyrick, 1934)
 Dichomeris atriguttata (Meyrick, 1931)
 Dichomeris attenta Meyrick, 1921
 Dichomeris aulotoma Meyrick, 1917
 Dichomeris aurisulcata (Meyrick, 1922)
 Dichomeris autometra (Meyrick, 1934)
 Dichomeris autophanta (Meyrick, 1921)
 Dichomeris badiolineariella Ponomarenko & Ueda, 2004
 Dichomeris balioella Ponomarenko & Ueda, 2004
 Dichomeris baccata Meyrick, 1923
 Dichomeris barathrodes (Meyrick, 1909)
 Dichomeris barbella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichomeris barymochla (Meyrick, 1935)
 Dichomeris bifurca Li & Zheng, 1996
 Dichomeris biplagata Meyrick, 1931
 Dichomeris bisignellus (Snellen, 1885)
 Dichomeris bispotalis Walia & Wadhawan, 2004
 Dichomeris bitinctella (Walker, 1864)
 Dichomeris bodenheimeri (Rebel, 1926)
 Dichomeris bomiensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris brachygrapha Meyrick, 1920
 Dichomeris brachymetra Meyrick, 1923
 Dichomeris brachyptila Meyrick, 1916
 Dichomeris brevicornuta Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris bucinaria Park, 1996
 Dichomeris bulawskii Ponomarenko & Park, 1996
 Dichomeris byrsoxantha (Meyrick, 1918)
 Dichomeris cachrydias Meyrick, 1914
 Dichomeris caerulescens (Meyrick, 1913)
 Dichomeris capillata (Walsingham, 1911)
 Dichomeris capnites (Meyrick, 1904)
 Dichomeris carinella Walsingham, 1911
 Dichomeris caryoplecta (Meyrick, 1930)
 Dichomeris castellana (Schmidt, 1941)
 Dichomeris caustonota (Meyrick, 1914)
 Dichomeris cellaria (Meyrick, 1913)
 Dichomeris centracma (Meyrick, 1923)
 Dichomeris ceponoma Meyrick, 1918
 Dichomeris ceramoxantha (Meyrick, 1929)
 Dichomeris chalcophaea Meyrick, 1921
 Dichomeris chalinopis (Meyrick, 1935)
 Dichomeris chalybitis (Meyrick, 1920)
 Dichomeris charonaea (Meyrick, 1913)
 Dichomeris chartaria (Meyrick, 1913)
 Dichomeris chinganella (Christoph, 1882)
 Dichomeris chlanidota (Meyrick, 1927)
 Dichomeris christophi Ponomarenko & Mey, 2002
 Dichomeris cinctella (Walker, 1864)
 Dichomeris cinnabarina (Meyrick, 1923)
 Dichomeris cinnamicostella (Zeller, 1877)
 Dichomeris cirrhostola Turner, 1919
 Dichomeris cisti (Staudinger, 1859)
 Dichomeris citharista (Meyrick, 1913)
 Dichomeris clarescens Meyrick, 1913
 Dichomeris claviculata (Meyrick, 1909)
 Dichomeris cocta (Meyrick, 1913)
 Dichomeris coenulenta (Meyrick, 1927)
 Dichomeris collina (Meyrick, 1914)
 Dichomeris concinnalis (Feisthamel, 1839)
 Dichomeris conclusa (Meyrick, 1918)
 Dichomeris condylodes (Meyrick, 1921)
 Dichomeris consertellus (Christoph, 1882)
 Dichomeris contentella (Walker, 1864)
 Dichomeris contrita (Meyrick, 1922)
 Dichomeris corniculata (Meyrick, 1913)
 Dichomeris costalis Busck, 1914
 Dichomeris cotifera Meyrick, 1913
 Dichomeris crambaleas (Meyrick, 1913)
 Dichomeris craspedotis (Meyrick, 1937)
 Dichomeris crepitatrix Meyrick, 1913
 Dichomeris crossospila Meyrick, 1933
 Dichomeris cuprea Li & Zheng, 1996
 Dichomeris cuspis Park, 1994
 Dichomeris cyanoneura (Meyrick, 1922)
 Dichomeris cyclospila (Meyrick, 1918)
 Dichomeris cymatodes (Meyrick, 1916)
 Dichomeris cymotrocha (Meyrick, 1913)
 Dichomeris cyprophanes (Meyrick, 1918)
 Dichomeris davisi Park & Hodges, 1995
 Dichomeris deceptella (Snellen, 1903)
 Dichomeris decusella (Walker, 1864)
 Dichomeris deltaspis (Meyrick, 1905)
 Dichomeris deltoxyla (Meyrick, 1934)
 Dichomeris dentata Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris designatella (Walker, 1864)
 Dichomeris derasella (Denis & Schiffermüller, 1775)
 Dichomeris diacrita (Diakonoff, [1968])
 Dichomeris dicausta (Meyrick, 1913)
 Dichomeris diffurca Li & Zheng, 1996
 Dichomeris dignella Walsingham, 1911
 Dichomeris directa (Meyrick, 1912)
 Dichomeris dolichaula Meyrick, 1931
 Dichomeris doxarcha (Meyrick, 1916)
 Dichomeris dryinodes (Lower, 1897)
 Dichomeris dysnotata (Janse, 1954)
 Dichomeris dysorata Turner, 1919
 Dichomeris ebenosella (Viette, 1968)
 Dichomeris elegans Park, 2001
 Dichomeris ellipsias Meyrick, 1922
 Dichomeris elliptica (Forbes, 1931)
 Dichomeris enoptrias (Meyrick, 1911)
 Dichomeris eosella (Viette, 1956)
 Dichomeris eridantis (Meyrick, 1907)
 Dichomeris erixantha (Meyrick, 1914)
 Dichomeris eucomopa Meyrick, 1939
 Dichomeris euparypha (Meyrick, 1922)
 Dichomeris eurynotus (Walsingham, 1897)
 Dichomeris eustacta Meyrick, 1921
 Dichomeris evitata Walsingham, 1911
 Dichomeris exallacta (Meyrick, 1926)
 Dichomeris excavata Busck, 1914
 Dichomeris excepta Meyrick, 1914
 Dichomeris excoriata Meyrick, 1913
 Dichomeris explicata (Meyrick, 1929)
 Dichomeris exsecta Meyrick, 1927
 Dichomeris externella (Zeller, 1852)

 Dichomeris famosa (Meyrick, 1914)
 Dichomeris famulata Meyrick, 1914
 Dichomeris fareasta Park, 1994
 Dichomeris ferrata Meyrick, 1913
 Dichomeris ferrogra Li & Wang, 1997
 Dichomeris ferruginosa Meyrick, 1913
 Dichomeris festa (Meyrick, 1921)
 Dichomeris fida Meyrick, 1923
 Dichomeris finitima (Meyrick, 1921)
 Dichomeris fluctuans (Meyrick, 1923)
 Dichomeris fluitans Meyrick, 1920
 Dichomeris formulata (Meyrick, 1922)
 Dichomeris fracticostella (Walsingham, 1891)
 Dichomeris frenigera (Meyrick, 1913)
 Dichomeris fulvicilia (Meyrick, 1922)
 Dichomeris fungifera (Meyrick, 1913)
 Dichomeris furvellus (Zeller, 1852)
 Dichomeris fusca Park & Hodges, 1995
 Dichomeris fuscahopa Li & Zheng, 1996
 Dichomeris fuscalis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris fuscanella (Caradja, 1920)
 Dichomeris fuscodelta Walia & Wadhawan, 2004
 Dichomeris fuscusitis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris gansuensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris geochrota (Meyrick, 1914)
 Dichomeris gnophrina (Felder & Rogenhofer, 1875)
 Dichomeris gorgopa (Meyrick, 1918)
 Dichomeris griseostola (Janse, 1960)
 Dichomeris griseola (Janse, 1960)
 Dichomeris habrochitona Walsingham, 1911
 Dichomeris hamata (Janse, 1954)
 Dichomeris hamulifera Li, Zhen & Kendrick, 2010
 Dichomeris hansi Walia & Wadhawan, 2004
 Dichomeris haplopa (Janse, 1960)
 Dichomeris harmonias Meyrick, 1922
 Dichomeris helianthemi (Walsingham, 1903)
 Dichomeris hemeropa (Meyrick, 1923)
 Dichomeris hemichrysella (Walker, 1863)
 Dichomeris hercogramma (Meyrick, 1921)
 Dichomeris heteracma Meyrick, 1923
 Dichomeris hexasticta Walsingham, 1911
 Dichomeris hodgesi Li & Zheng, 1996
 Dichomeris holomela (Lower, 1897)
 Dichomeris hoplocrates (Meyrick, 1932)
 Dichomeris hortulana (Meyrick, 1918)
 Dichomeris homaloxesta (Meyrick, 1921)
 Dichomeris horiodes Meyrick, 1923
 Dichomeris horocompsa Meyrick, 1933
 Dichomeris horoglypta Meyrick, 1932
 Dichomeris hylurga Meyrick, 1921
 Dichomeris ignorata Meyrick, 1921
 Dichomeris illicita (Meyrick, 1929)
 Dichomeris illucescens (Meyrick, 1918)
 Dichomeris imbricata Meyrick, 1913
 Dichomeris immerita (Meyrick, 1913)
 Dichomeris impigra Meyrick, 1913
 Dichomeris inclusa (Meyrick, 1927)
 Dichomeris indignus (Walsingham, [1892])
 Dichomeris indiserta Meyrick, 1926
 Dichomeris ingloria Meyrick, 1923
 Dichomeris inspiciens (Meyrick, 1931)
 Dichomeris instans Meyrick, 1923
 Dichomeris intensa Meyrick, 1913
 Dichomeris intentella (Walker, 1864)
 Dichomeris introspiciens (Meyrick, 1926)
 Dichomeris iodorus (Meyrick, 1904)
 Dichomeris ironica (Meyrick, 1909)
 Dichomeris isoclera (Meyrick, 1913)
 Dichomeris issikii (Okada, 1961)
 Dichomeris jiangxiensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris jugata Walsingham, 1911
 Dichomeris junisonensis Matsumura, 1931
 Dichomeris kalesarensis Walia & Wadhawan, 2004
 Dichomeris lamprostoma (Zeller, 1847)
 Dichomeris lativalvata Li & Zheng, 1996
 Dichomeris latipalpis (Walsingham, 1881)
 Dichomeris leontovitchi (Ghesquière, 1940)
 Dichomeris leptosaris Meyrick, 1932
 Dichomeris lespedezae Park, 1994
 Dichomeris leucocosma (Meyrick, 1916)
 Dichomeris leucostena Walsingham, 1911
 Dichomeris leucothicta Meyrick, 1919
 Dichomeris levigata (Meyrick, 1913)
 Dichomeris ligulacea Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris ligyra (Meyrick, 1913)
 Dichomeris limbipunctellus (Staudinger, 1859)
 Dichomeris limosellus (Schläger, 1849)
 Dichomeris linealis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris lissota (Meyrick, 1913)
 Dichomeris litoxyla Meyrick, 1937
 Dichomeris lividula Park & Hodges, 1995
 Dichomeris loxonoma Meyrick, 1937
 Dichomeris loxospila (Meyrick, 1932)
 Dichomeris lucrifuga Meyrick, 1923
 Dichomeris lupata (Meyrick, 1913)
 Dichomeris lushanae Park & Hodges, 1995
 Dichomeris lutea Park & Hodges, 1995
 Dichomeris lutilinea Ponomarenko & Park, 1996
 Dichomeris lutivittata Meyrick, 1921
 Dichomeris lygropa (Lower, 1903)
 Dichomeris macrosphena (Meyrick, 1913)
 Dichomeris macroxyla (Meyrick, 1913)
 Dichomeris malachias (Meyrick, 1913)
 Dichomeris malacodes (Meyrick, 1910)
 Dichomeris malthacopa (Meyrick, 1922)
 Dichomeris manellus (Möschler, 1890)
 Dichomeris manticopodina Li & Zheng, 1996
 Dichomeris marginata (Walsingham, 1891)
 Dichomeris matsumurai Ponomarenko & Ueda, 2004
 Dichomeris marmoratus (Walsingham, 1891)
 Dichomeris maturata (Meyrick, 1921)
 Dichomeris melanortha Meyrick, 1929
 Dichomeris melanosoma (Meyrick, 1920)
 Dichomeris melanota Walsingham, 1911
 Dichomeris melichrous (Meyrick, 1904)
 Dichomeris melitura (Meyrick, 1916)
 Dichomeris memnonia (Meyrick, 1913)
 Dichomeris mengdana Li & Zheng, 1997
 Dichomeris menglana Li & Zheng, 1996
 Dichomeris meridionella (Walsingham, 1881)
 Dichomeris mesoctenis Meyrick, 1921
 Dichomeris mesoglena Meyrick, 1923
 Dichomeris metatoxa (Meyrick, 1935)
 Dichomeris metrodes Meyrick, 1913
 Dichomeris metuens Meyrick, 1932
 Dichomeris microdoxa (Meyrick, 1932)
 Dichomeris microphanta (Meyrick, 1921)
 Dichomeris microsphena Meyrick, 1921
 Dichomeris millotella Viette, 1956
 Dichomeris miltophragma Meyrick, 1922
 Dichomeris mistipalpis (Walsingham, 1911)
 Dichomeris minutia Park, 1994
 Dichomeris mitteri Park, 1994
 Dichomeris mochlopis (Meyrick, 1923)
 Dichomeris molybdea (Janse, 1954)
 Dichomeris molybdoterma Meyrick, 1933
 Dichomeris monorbella Viette, 1988
 Dichomeris moriutii Ponomarenko & Ueda, 2004
 Dichomeris monococca (Meyrick, 1921)
 Dichomeris nessica Walsingham, 1911
 Dichomeris ningshanensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris nitiellus (Constantini, 1922)
 Dichomeris nivalis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris obsepta (Meyrick, 1935)
 Dichomeris oceanis Meyrick, 1920
 Dichomeris ochreata Park & Hodges, 1995
 Dichomeris ochreofimbriella (Viette, 1968)
 Dichomeris ochroxesta (Meyrick, 1921)
 Dichomeris ochthophora Meyrick, 1936
 Dichomeris oenombra (Meyrick, 1914)
 Dichomeris okadai (Moriuti, 1982)
 Dichomeris oleata Meyrick, 1913
 Dichomeris olivescens Meyrick, 1913
 Dichomeris opalina (Ghesquière, 1940)
 Dichomeris opsonoma Meyrick, 1914
 Dichomeris opsorrhoa (Meyrick, 1929)
 Dichomeris orientis Park & Hodges, 1995
 Dichomeris orthacma Meyrick, 1926
 Dichomeris ostensella (Walker, 1864)
 Dichomeris ostracodes Meyrick, 1916
 Dichomeris oxycarpa (Meyrick, 1935)
 Dichomeris oxygrapha (Meyrick, 1913)

 Dichomeris paenitens (Meyrick, 1923)
 Dichomeris pammiges (Ghesquière, 1940)
 Dichomeris parallelosa Park & Ponomarenko, 1998
 Dichomeris parochroma (Janse, 1954)
 Dichomeris parvisexafurca Li, Zhen & Kendrick, 2010
 Dichomeris paulianella Viette, 1956
 Dichomeris paulidigitata Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris pectinella (Forbes, 1931)
 Dichomeris pelitis (Meyrick, 1913)
 Dichomeris pelocnista (Meyrick, 1939)
 Dichomeris percnacma (Meyrick, 1923)
 Dichomeris percnopolis Walsingham, 1911
 Dichomeris peristylis (Meyrick, 1904)
 Dichomeris permundella (Walker, 1864)
 Dichomeris petalodes Meyrick, 1934
 Dichomeris phaeosarca (Meyrick, 1931)
 Dichomeris phaeostrota (Meyrick, 1923)
 Dichomeris phaeothina (Ghesquière, 1940)
 Dichomeris phoenogramma (Meyrick, 1930)
 Dichomeris physeta (Meyrick, 1913)
 Dichomeris physocoma Meyrick, 1926
 Dichomeris piperatus (Walsingham, [1892])
 Dichomeris pladarota Meyrick, 1921
 Dichomeris plasticus (Meyrick, 1904)
 Dichomeris planata (Meyrick, 1910)
 Dichomeris pleuroleuca Turner, 1919
 Dichomeris pleuropa (Meyrick, 1921)
 Dichomeris pleurophaea (Turner, 1919)
 Dichomeris plexigramma Meyrick, 1922
 Dichomeris plumbosa (Meyrick, 1913)
 Dichomeris polyaema (Meyrick, 1923)
 Dichomeris polygnampta (Meyrick, 1938)
 Dichomeris polygona Li & Zheng, 1996
 Dichomeris polypunctata Park, 1994
 Dichomeris porphyrogramma (Meyrick, 1914)
 Dichomeris praealbescens (Meyrick, 1922)
 Dichomeris praevacua Meyrick, 1922
 Dichomeris prensans Meyrick, 1922
 Dichomeris procrossa (Meyrick, 1913)
 Dichomeris procyphodes Meyrick, 1922
 Dichomeris pseudodeltaspis Ponomarenko & Ueda, 2004
 Dichomeris pseudometra (Meyrick, 1913)
 Dichomeris pseudomorpha (Janse, 1954)
 Dichomeris ptilocompa Meyrick, 1922
 Dichomeris ptychosema Meyrick, 1913
 Dichomeris punctatella (Walker, 1864)
 Dichomeris pyretodes (Meyrick, 1914)
 Dichomeris pyrrhitis (Meyrick, 1911)
 Dichomeris pyrrhopis (Meyrick, 1922)
 Dichomeris pyrrhoschista (Meyrick, 1934)
 Dichomeris qingchengshanensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris quadrata Park & Ponomarenko, 1998
 Dichomeris quadratipalpa Li & Zheng, 1996
 Dichomeris quadrifurca Li & Zheng, 1996
 Dichomeris quadrifurcata (Janse, 1954)
 Dichomeris quercicola Meyrick, 1921
 Dichomeris rasilella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Dichomeris rectifascia Li & Zheng, 1997
 Dichomeris reducta (Janse, 1951)
 Dichomeris renascens Walsingham, 1911
 Dichomeris resignata Meyrick, 1929
 Dichomeris retracta (Meyrick, 1922)
 Dichomeris rhizogramma (Meyrick, 1923)
 Dichomeris rufusella Ponomarenko & Ueda, 2004
 Dichomeris rhodophaea Meyrick, 1920
 Dichomeris rubidula (Meyrick, 1913)
 Dichomeris rubiginosella (Walker, 1864)
 Dichomeris rurigena (Meyrick, 1914)
 Dichomeris sandycitis (Meyrick, 1907)
 Dichomeris santarosensis Hodges, 1985
 Dichomeris saturata Meyrick, 1923
 Dichomeris scenites (Meyrick, 1909)
 Dichomeris scepticopis Meyrick, 1939
 Dichomeris sciastes Walsingham, 1911
 Dichomeris sciodora Meyrick, 1922
 Dichomeris sciritis (Meyrick, 1918)
 Dichomeris semicuprata (Meyrick, 1922)
 Dichomeris seminata (Meyrick, 1911)
 Dichomeris semnias (Meyrick, 1926)
 Dichomeris serena (Meyrick, 1909)
 Dichomeris sevectella (Walker, 1864)
 Dichomeris sexafurca Li & Zheng, 1996
 Dichomeris shenae Li & Zheng, 1996
 Dichomeris sicaellus Pathania & Rose, 2003
 Dichomeris sicasymmetria Walia & Wadhawan, 2004
 Dichomeris simaoensis Li & Wang, 1997
 Dichomeris siranta (Meyrick, 1913)
 Dichomeris skukuzae (Janse, 1954)
 Dichomeris specularis (Meyrick, 1918)
 Dichomeris sphyrocopa (Meyrick, 1918)
 Dichomeris spicans Li & Zheng, 1996
 Dichomeris spuracuminata Li & Zheng, 1996
 Dichomeris squalens Meyrick, 1914
 Dichomeris stasimopa Meyrick, 1937
 Dichomeris straminis (Walsingham, 1881)
 Dichomeris stratellus (Walsingham, 1897)
 Dichomeris stratigera Meyrick, 1922
 Dichomeris strictella Park, 1994
 Dichomeris stromatias Meyrick, 1918
 Dichomeris stygnota (Walsingham, 1911)
 Dichomeris subdentata Meyrick, 1922
 Dichomeris subiridescens (Janse, 1954)
 Dichomeris substratella Walsingham, 1911
 Dichomeris summata Meyrick, 1913
 Dichomeris sumptella (Walker, 1864)
 Dichomeris sutschanellus (Caradja, 1926)
 Dichomeris symmetrica Park & Hodges, 1995
 Dichomeris synclepta (Meyrick, 1938)
 Dichomeris syndyas Meyrick, 1926
 Dichomeris synergastis Ponomarenko & Park, 1996
 Dichomeris syngrapta (Meyrick, 1921)
 Dichomeris syringota (Meyrick, 1926)
 Dichomeris taiwana Park & Hodges, 1995
 Dichomeris tapinostola (Janse, 1954)
 Dichomeris tenextrema Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris tepens (Meyrick, 1923)
 Dichomeris tephrodes (Meyrick, 1909)
 Dichomeris tephroxesta (Meyrick, 1931)
 Dichomeris terracocta (Walsingham, 1911)
 Dichomeris tersa Li & Zheng, 1996
 Dichomeris testudinata Meyrick, 1934
 Dichomeris tetraschema (Meyrick, 1931)
 Dichomeris thalamopa Meyrick, 1922
 Dichomeris thalpodes Meyrick, 1922
 Dichomeris themelia (Meyrick, 1913)
 Dichomeris thermodryas Meyrick, 1923
 Dichomeris thermophaea (Meyrick, 1923)
 Dichomeris thrasynta (Meyrick, 1914)
 Dichomeris thrypsandra (Meyrick, 1923)
 Dichomeris thyrsicola (Meyrick, 1913)
 Dichomeris tongoborella (Viette, 1958)
 Dichomeris torrefacta (Meyrick, 1914)
 Dichomeris torrescens (Meyrick, 1921)
 Dichomeris toxolyca (Meyrick, 1934)
 Dichomeris traumatias (Meyrick, 1923)
 Dichomeris tridentata (Janse, 1954)
 Dichomeris trilobella Park & Hodges, 1995
 Dichomeris triplagella (Walker, 1864)
 Dichomeris trisignella (Janse, 1960)
 Dichomeris trissoxantha (Meyrick, 1922)
 Dichomeris tristicta Busck, 1914
 Dichomeris turgida (Meyrick, 1918)
 Dichomeris turrita (Meyrick, 1914)
 Dichomeris umbricata Meyrick, 1934
 Dichomeris uranopis (Meyrick, 1894)
 Dichomeris ustalella (Fabricius, 1794)
 Dichomeris vadonella Viette, 1955
 Dichomeris varifurca Li & Zheng, 1996
 Dichomeris varronia Busck, 1913
 Dichomeris ventosa Meyrick, 1913
 Dichomeris ventriprojecta Li, Zhen & Mey, 2013
 Dichomeris vernariella Bidzilya, 1998
 Dichomeris versicolorella (Walker, 1864)
 Dichomeris vetustella (Walker, 1864)
 Dichomeris vigilans (Meyrick, 1914)
 Dichomeris violacula Li & Zheng, 1996
 Dichomeris viridella (Snellen, 1901)
 Dichomeris viridescens (Meyrick, 1918)
 Dichomeris wuyiensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris xanthodeta Meyrick, 1913
 Dichomeris xanthophylla (Janse, 1963)
 Dichomeris xeresella (Viette, 1956)
 Dichomeris xerodes Walsingham, 1911
 Dichomeris xestobyrsa Meyrick, 1921
 Dichomeris xuthochyta (Turner, 1919)
 Dichomeris xuthostola Walsingham, 1911
 Dichomeris yanagawanus Matsumura, 1931
 Dichomeris yuebana Li & Zheng, 1996
 Dichomeris yunnanensis Li & Zheng, 1996
 Dichomeris zomias Meyrick, 1914
 Dichomeris zonaea (Meyrick, 1921)
 Dichomeris zonata Li & Wang, 1997
 Dichomeris zygophorus (Meyrick, 1904)
 Dichomeris zymotella Viette, 1956

Acanthophila 
Группа видов Acanthophila (часто трактуемая как валидный род)

 подрод Acanthophila
 Acanthophila alacella (Zeller, 1839)
 Acanthophila beljaevi Ponomarenko, 1998
 Acanthophila bimaculata (Liu & Qian, 1994)
 Acanthophila kuznetzovi Ponomarenko, 1998
 Acanthophila liui (Li & Zheng, 1996)
 Acanthophila lucistrialella M.G. Ponomarenko & Omelko, 2003
 Acanthophila magnimaculata M.G. Ponomarenko & Omelko, 2003
 Acanthophila pusillella M.G. Ponomarenko & Omelko, 2003
 Acanthophila qinlingensis Li & Zheng, 1996
 Acanthophila silvania M.G. Ponomarenko & Omelko, 2003
 Acanthophila silvestrella M.G. Ponomarenko, 1998
 подрод Mimomeris Povolný, 1978
 Acanthophila latipennella (Rebel, 1937)
 Acanthophila obscura (Li & Zheng, 1997)
 Acanthophila vixidistinctella Ponomarenko & Omelko, 2003
 incertae sedis
 Acanthophila angustiptera (Li & Zheng, 1997)
 Acanthophila imperviella M.G. Ponomarenko & Omelko, 2003
 Acanthophila nyingchiensis (Li & Zheng, 1996)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Global Lepidoptera Names Index . Natural History Museum.
Выемчатокрылые моли
Роды чешуекрылых